2 miejscowości w Polsce:
 Świerkówko – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Świerkówko – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała